Miejscowości w USA:
 Kingwood – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Preston
Gminy w USA:
 Kingwood (ang. Kingwood Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon